Ходжалы:

 Ходжалы — город в Нагорном Карабахе
 Ходжалы (англ.) — деревня в Салянском районе Азербайджана
 Ходжалы Осман — певец